Thomas Gröbl ist der Name folgender Personen:

* Thomas Gröbl (Fußballspieler, 1973) (* 1973), österreichischer Fußballspieler 
 Thomas Gröbl (Fußballspieler, 1984) (* 1984), österreichischer Fußballspieler